Nickerson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nickerson (Kansas)
Nickerson (Nebraska)